Salleri (Solukhumbu) - dorpscomité in Nepal, district Solukhumbu
 Salleri (Dailekh) - dorpscomité in Nepal, district Dailekh
 Salleri (Panchthar) - dorpscomité in Nepal, district Panchthar